Kapoustine provient du mot russe kapousta signifiant « chou » et peut désigner : 
Cosmodrome de Kapoustine Iar.

Patronyme 
Kapoustine (masculin ; ) ou Kapoustina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Constantin Kapoustine (1879-1948), pilote automobile russe.
 Denis Kapoustine (1970-), athlète russe.
 Ioulia Kapoustina, journaliste russe.
 Nikolaï Kapoustine (1937-2020), compositeur et pianiste russe.
 Sergueï Kapoustine (1953-1995), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe